

Patronyme 

 Ali Kemal (1867-1922), homme politique, éditorialiste et poète ottoman ;
 Mariz Kemal (née en 1950), poétesse et écrivaine russe ;
 Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), fondateur et premier président de la République turque ;
 Namık Kemal (1840-1888), romancier, poète, journaliste, traducteur, dramaturge et réformateur social turc ;
Orhan Kemal (1914-1970), écrivain et romancier turc ;
 Yaşar Kemal (1923-2015), romancier et journaliste turc.

Prénom
Kemal Aslan (né le  à Gaziantep) est un joueur de football turc évoluant au poste de milieu de terrain.
Kemal Bourhani est un footballeur français né le  à Paris de parents comoriens.
Kemal Derviş, né le  à Istanbul, est un économiste et politicien turc ainsi que l'Administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
György Ekrem-Kemál est une personnalité politique hongroise d'extrême droite, chef d'une organisation qui porte le nom "Les persécutés du communisme", ancien chef d'un mouvement hongrois et nostalgique des Croix fléchées.
Kemal Sunal, né à Istanbul le  et décédé le , est un célèbre acteur de cinéma turc.